Trimetiltriptamin se može odnositi na:

 α,N,N-Trimetiltriptamin
 2,N,N-Trimetiltriptamin
 5,N,N-Trimetiltriptamin
 7,N,N-Trimetiltriptamin